А́риэль Ге́льтман «Э́ри» Гре́йнор (; род. , Бостон, Массачусетс, США) — американская актриса.

Биография 
Ариэль Гельтмен Грейнор родилась 27 апреля 1983 года в городе Бостон, штат Массачусетс. Профессионально занимается фотографией. Училась в Букингемском колледже «Браун и Николс» и частной школе в Кембридже. В 2001 году поступила в Тринити-колледж в Хартфорде. В 2005 году играла в нескольких постановках на Бродвее.

Дебютировала на телевидении в 2001 году в сериале «Клан Сопрано». В 2009 году получила премию «Young Hollywood Awards» в категории «Комедия».

В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Если хочешь хорошо провести время, звони…».

С 2017 года снималась в сериале «Умираю со смеху».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники школы Букингема Брауна и Николса
Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)
Киноактрисы США